Fuld af løgn kan henvise til flere artikler:

 Fuld af løgn (film fra 1953) – en film fra 1953 med Humphrey Bogart i hovedrollen
 Fuld af løgn (film fra 1997) – en film fra 1997 med Jim Carrey i hovedrollen
 Fuld Af Løgn (album) – et album film fra 1996 med Østkyst Hustlers
 "Du er fuld af løgn" - en sang skrevet af John Hatting og fremført af gruppen Trax, der vandt det danske Melodi Grand Prix i 1986